Змагання з плавання на дистанції 1500 метрів вільним стилем серед чоловіків на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2017 відбулися 29 і 30 липня.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів 29 липня о 10:44.

Фінал

Примітки 

1500 метрів вільним стилем (чоловіки)